Ахметгалиев — татарская фамилия. Имеет женскую форму Ахметгалиева.

 Ахметгалиев, Айдар Камилович (род. 1962)  — гвардии младший сержант, погиб в Афганистане.
 Ахметгалиев, Айрат Ринатович (род. 1972) — советский и российский футболист.

 Ахметгалиева, Татьяна (род. 1983) — российская художница.